Ochina — род жесткокрылых насекомых семейства точильщиков.

Описание 
Усики слабо пильчатые, три концевых членика не длиннее остальных. Точки на надкрыльях неправильные, рассеянные. Края переднеспинки широко распластанные. Голова свободная.

Систематика 
В составе рода:
 
 
 
 
 …

Примечания 

Жуки-точильщики